Умм-Салаль — многозначный термин.

 Умм-Салаль — муниципалитет Катара.
 Умм-Салаль — катарский футбольный клуб, выступающий в Старс-лиге.